Ernst Hess – niemiecki pilot wojskowy
 Ernst Moritz Hess – niemiecki sędzia żydowskiego pochodzenia